La Bosse (Doubs) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 La Bosse (Sarthe) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Bosse (zespół muzyczny) – belgijska grupa metalowa
 Bosse (piosenkarz) – niemiecki piosenkarz